Beaupoil de Saint-Aulaire ist der Familienname folgender Personen:

* André-Daniel de Beaupoil de Saint-Aulaire (1651–1734), Bischof von Tulle
 François-Joseph de Beaupoil de Saint-Aulaire (1648–1742), französischer Schriftsteller
 Louis-Clair Beaupoil de Sainte-Aulaire (1778–1854), französischer Historiker und Politiker
 Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire (1719–1798), Bischof von Poitiers
 Pierre de Beaupoil de Saint-Aulaire (1700–1751), Bischof von Tarbes